197-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР, имевшее три формирования:
 197-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941 году
 197-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942 году
 197-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована в 1943 году